Наррильос-дель-Ребольяр ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила.  Занимает площадь 17,41 км². Население — 51 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы